Spinnerij, een bedrijf waar onder meer garen verwerkt wordt
Goudsche Machinale Garenspinnerij, een voormalig Nederlands bedrijf in Gouda